Jeff Davis megye vagy Jefferson Davis megye
Jeff Davis megye (Georgia)
Jeff Davis megye (Texas)
Jefferson Davis megye (Louisiana)
Jefferson Davis megye (Mississippi)